MMG steht als Abkürzung für: 

 Mangghystaumunaigas, kasachisches Mineralölunternehmen 
 Maria-Magdalenen-Gymnasium
 Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium
 Maybach-Music-Group, von Rick Ross gegründetes Plattenlabel 
 Mechanomyographie, Methode der medizinischen Diagnostik
 Mecklenburger Metallguss, Produzent von Schiffspropellern
 Medizin Mensch Gesellschaft, Zeitschrift des Enke-Verlags
 Memory Mapped Graphics, siehe Unified Memory Architecture
 Minerals and Metals Group, ein australisch-chinesisches Bergbauunternehmen
 Flugplatz Mount Magnet (IATA-Code) in Western Australia
 Multi-Motiv-Gitter, ein motivationspsychologisches Testverfahren
 Münchener Messe Gesellschaft, siehe Messe München

MMG